Бауман, Николай:
 Бауман, Николай (XVII век) — первый русский генерал-поручик, «гранатных дел мастер»
 Бауман, Николай Эрнестович (1873—1905) — профессиональный революционер, деятель большевистской партии.
 Бауман, Николай Эрнестович (1908—?) — цирковой артист, жонглёр.
 Бауман, Николай Яковлевич (1904—1994) — советский учёный-механик.